Нововоздвиженка — название населённых пунктов:

Россия 
 Нововоздвиженка — деревня в Альшеевском районе Башкортостана.
 Нововоздвиженка — деревня в Нижнеингашском районе Красноярского края, упразднена в 2021 г.
 Нововоздвиженка — деревня в Умётском районе Тамбовской области.

Украина 
 Нововоздвиженка — село в Любашёвском районе Одесской области.